Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (roman), een Amerikaanse roman uit 1901 van Alice Hegan Rice
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (1914), een Amerikaanse film van Harold Entwistle
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (1919), een Amerikaanse film van Hugh Ford
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (1934), een Amerikaanse film van Norman Taurog
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (1942), een Amerikaanse film van Ralph Murphy